Ilidja (en turc modern Ilıca, diminutiu dIlig o Yilig) és la paraula turca que designa a una font d'aigua calenta i als banys alimentats tanmateix per una font d'aigua calenta. No és equivalent a la paraula també turca hammam (d'època otomana) que designa normalment un bany on l'aigua és escalfada artificialment. Variants d'ilidja foren kapludja i bana (serbocroata banja, per exemple Banja Luka).

Unes trenta localitats d'Anatòlia es diuen Ilıca o la inclouen dins el seu nom. Alguns exemples:
 Ilıca, Erzurum, província d'Erzurum, Turquia
 Ilıca, Çeşme, província d'İzmir, Turquia
 Ilıca, Manavgat, província d'Antalya, Turquia
 Ilıca, Şavşat, província d'Artvin, Turquia
 Ilıca, Mut, província de Mersin, Turquia
Imperi Otomà